Arondismentul Langres (în ) este un arondisment din departamentul Haute-Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Auberive
 Cantonul Bourbonne-les-Bains
 Cantonul Fayl-Billot
 Cantonul Laferté-sur-Amance
 Cantonul Langres
 Cantonul Longeau-Percey
 Cantonul Neuilly-l'Évêque
 Cantonul Prauthoy
 Cantonul Terre-Natale
 Cantonul Val-de-Meuse

Comune 

Langres